Zubrin peut faire référence à :

Personnalité 
 Robert Zubrin (1952-), un ingénieur américain expert en systèmes de propulsion spatiale.

Marque 
 , le nom commercial d'un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien utilisé en soins vétérinaires aux États-Unis et dans d'autres pays du monde.